Die Abkürzung FBU steht für:
 Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung
 Fire Brigades Union, eine britische Gewerkschaft
 den ehemaligen Flughafen Oslo-Fornebu, Norwegen, nach dem IATA-Airport-Code
 Freie Bürger Union, mehrere Wählergruppen und eine Kleinpartei in Deutschland
 die Universelle Weiße Bruderschaft (franz. Fraternité Blanche Universelle), eine synkretistische religiöse Gemeinschaft
 Fully Built Up, eine Fertigungs- und Auslieferungsform in der Automobilindustrie, siehe auch CKD und SKD

Die Abkürzung Fbu steht für:
 Unfallnachrichtenverbindung, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen

Die Abkürzung F.Bu. steht für:
 Burundi-Franc, die Landeswährung von Burundi

Abkürzung